У́лица Ю́рия Селе́нского — одна из улиц исторического района Селение в центральной части Астрахани, проходит с запада на восток перпендикулярно Волге, начинаясь от улицы Куйбышева. Пересекает улицы Чехова, Московскую, Марии Максаковой, Бахтемирскую и Бертюльскую и заканчивается у улицы Савушкина.

История 
В XIX веке улица называлась 1-м Поперечным переулком, затем была переименована в Поперечно-Волжскую. В 1920 году получила название Нижегородская, в 1936 — Кузбасская. Это название сохранялось до 1989 года, когда Кузбасская была переименована вновь и получила своё современное название в честь местного писателя Юрия Васильевича Селенского (Галишникова), выросшего на этой улице.

Примечания 

Улицы Астрахани